Наундорф (Саксония) — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Наундорф — деревня в Верхней Лужице, в земле Саксония
 Наундорф (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Наундорф (Саксония-Анхальт) — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

 Персоналии
 Наундорф, Карл Вильгельм (ок. 1785—1845) — берлинский часовщик, самозванец, выдававший себя за рано умершего Людовика XVII.